Сурха́н — многозначный термин:
 Сурхан — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 «Сурхан» — узбекистанский футбольный клуб из Термеза.